Хайдра — небольшое поселение в вилайете Кассерин, Тунис, известное благодаря расположенным там развалинам античного города Аммедара (). Является центром .

Поселение располагается в 84 километрах к северо-востоку от Кассерина

Европейские путешественники начали посещать Хайдру ещё в XVIII веке, однако в силу своей труднодоступности её научное изучение началось только в конце XIX века. В 1873 году немецкий филолог  собирал там материалы для «Corpus Inscriptionum Latinarum». До конца столетия в Хайдре провели исследования французская экспедиция  и Рене Канья, известный византинист Шарль Диль и другие. Первые раскопки в Хайдре провёл в 1907—1908 годах . До начала Второй мировой войны раскопки в Хайдре вёл местный врач, вследствие чего множество памятников было повреждено, а ряд ценных находок оказался в различных собраниях. В 1942—1943 годах развалины пострадали от боевых действий и от размещённых в деревне алжирских беженцев. После 1967 года местность систематически изучается, преимущественно французскими археологами.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Туниса
Кассерин (вилайет)